Siechenbach ist ein geographischer Name, vielerorts eine aus dem Mittelalter stammende Bezeichnung für Gewässer, an denen Siechenhäuser standen

Gewässer:
 Siechenbach (Amper), linker Zufluss der Amper vor Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Siechenbach (Brenz), rechter Zufluss der Brenz zwischen Sontheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg und Bächingen an der Brenz, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Siechenbach (Brucht), rechter Zufluss der Brucht in Brakel, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Siechenbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab gegenüber Zintlhammer, Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Siechenbach (Iller), rechter Zufluss der Iller in der kreisfreien Stadt Kempten, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Siechenbach (Kleine Roth), rechter Zufluss der Kleine Roth (Roth, Oberrödel) in Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Siechenbach (Lauerzersee), östlicher Zufluss des Lauerzersees in Seewen, Gemeinde Schwyz, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Siechenbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei Heuchlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Siechenbach (Orla), linker Zufluss der Orla in Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Siechenbach, Name des linken Hauptstrang-Oberlaufs des Steinbachs bis in Oberviechtach, linker Zufluss der Murach nach Niedermurach, beide Orte im Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Siechenbach (Wunsiedel), linker Zufluss der Röslau bei Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Siechenbach (Saale), linker Zufluss der Saale in Graba, Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Siechenbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach nahe der Klaffmühle, Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Siechenbach (Schussen), linker Zufluss der Schussen bei Weiherstobel, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Siechenbach (Steinbach), linker Oberlauf des Steinbachs bis Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern, der in die Murach (Schwarzach) mündet
 Siechenbach (Werse) oder Sichenbach, linker Zufluss der Werse in Beckum, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls als Siechenbach bezeichnet wird
 Siechenbach (Wilde), Zufluss der Wilde (Eder) in Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Siechenbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach in Unterlauchringen, Gemeinde Lauchringen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, ab einer Karstquelle, die von der Versickerung der Steina (Wutach) gespeist ist

Orte:
 Siechenbach (Lyss), Siedlungsplatz der Gemeinde Lyss, Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern

Siehe auch:

 Siechhausbach